Freja – divinità della mitologia norrena
 Freja – variante del nome proprio di persona norreno Freya
 Freja – satellite spaziale svedese
 Freja – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 HDMS Freja – nave della marina svedese

Pagine correlate 
Freia (disambigua)
Freya (disambigua)
Freyja (disambigua)
Freija
Frej